Понцано-Венето () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 9760 человек, плотность населения составляет 444 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 31050. Телефонный код — 0422.

Праздник ежегодно проводится 7 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта